Languedoc-Roussillon (regio), een voormalige regio in het zuiden van Frankrijk
Languedoc-Roussillon (wijnstreek), de grootste wijnstreek van Frankrijk en komt ongeveer overeen met de région Languedoc-Roussillon